En Pologne, Ligota peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Ligota, un village du powiat de Góra
 Ligota, un village du powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ligota, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Ligota, un village du powiat d'Ostrzeszów

dans la voïvodie de Łódź
 Ligota, un village du powiat de Łask
 Ligota, un village du powiat de Sieradz

dans la voïvodie d'Opole
 Ligota, un village du powiat de Krapkowice

dans la voïvodie de Silésie
 Ligota, un village du powiat de Bielsko-Biała